Галич (, , , ) — топоним и фамилия.

Населённые пункты 
 Галич — город в Костромской области России.
 Галич — город в Ивано-Франковской области Украины.
 Галич — село в Подгаецком районе Тернопольской области Украины.
 Галич — деревня в Лученецком районе Словакии.

Станции 
 Галич — станция Северной железной дороги в городе Галиче Костромской области России.
 Галич — станция Львовской железной дороги в городе Галиче Ивано-Франковской области Украины.

Носители фамилии 
 
 Галич, Валерия (род. 1956) — председатель конституционного суда Боснии и Герцеговины.
 Галич, Дмитрий Васильевич (род. 1977) — казахстанский футболист.
 Галич, Евгений Андреевич (род. 1984) — украинский рок-музыкант.
 Галич, Ида Васильевна (род. 1990) — российская телеведущая, певица и видеоблогер.
 Галич, Леонид Евгеньевич (1878—1953) — критик, публицист.
  (1913—1984) — гватемальский и кубинский политический деятель и писатель.
 Галич, Маринко (род. 1970) — словенский футболист.
 Галич, Мария Александровна (1901—1974) — украинская и советская писательница.
 Галич, Милан (1938—2014) — югославский футболист.
 Галич, Ольга Павловна (род. 1991) — российская биатлонистка.
 Галич, Пётр Николаевич (1923—2005) — советский и украинский нефтехимик.
 Галич, Станислав (род. 1943) — сербский военный деятель, генерал, военачальник армии боснийских сербов.
 Галич, Янош (1890—1939) — венгерский и советский военный, интернационалист, участник гражданской войны в Испании.

 Юрий Галич — псевдоним Георгия Гончаренко, русского военачальника, журналиста, публициста, поэта и прозаика.
 Яков Галич (наст. имя Яков Борисович Гальперин; 1921—1943) — украинский поэт.

См. также 
 Галичина
 Галичья Гора
 Галичье — село в Орловской области России
 Галицкое княжество
 Галицко-Волынское княжество
 Галич-Мерское княжество
 Солигалич (значения)